Дельменго́рст, або Дельменхо́рст () — німецька власна назва.

Історія 
 Графство Дельменгорст

Топоніми

Дельменгорст — місто.